Алекса́ндр Пи́тер (А́лекс) Дельве́ккио (; 4 декабря 1931, , северо-запад Онтарио) — профессиональный хоккеист. Амплуа — левый крайний.

Карьера 

Начал карьеру в НХЛ в хоккейной лиге Онтарио с великолепными показателями: 121 очко (49+72) в 54 матчах, после чего был приглашён в «Детройт». В преддверии плей-офф  отыграл один матч и был отправлен в АХЛ до конца сезона. В 1951 году состоялся полноценный дебют хоккеиста. Впереди были долгие 23 сезона в «Ред Уингз».

Начало сезона 1951/52 провëл в составе «Индианаполис Кэпиталз» в АХЛ, но вскоре снова был вызван в «Ред Уингз», где стал играть в центре третьей тройки нападения с Метро Приста и Джонни Уилсоном. В регулярном сезоне игра Дельвеккио впечатляла, а в плей-офф он не забил ни одного гола, но отдал три голевых передачи. В первом сезоне получил кубок Стэнли.

На следующий год он занял место Сида Абеля в знаменитом «Конвейере» («Продакшн-лайн») Детройта. Так образовалась «Продакшн-лайн-2»: Хоу — Дельвеккио — Линдсей. По итогам сезона Алекс попал во второй состав символической сборной  «Всех звёзд».

Дельвеккио помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли в 1954 и в 1955 годах. В плей-офф 1955 года он забил 7 шайб и отдал 8 передач. А всего за два чемпионских плей-офф Алекс набрал в 23 матчах 24 очка (9+15) и получил три Кубка за четыре года   

Дельвеккио помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли в 1954 и в 1955 годах. В плей-офф 1955 года он забил 7 шайб и отдал 8 передач. А всего за два чемпионских плей-офф Алекс набрал в 23 матчах 24 очка (9+15) и получил три Кубка за четыре года  карьеры.  

Получил травму лодыжки в сезоне 1956/57, из-за которой пропустил 22 игры.

Сезон 1958/59 Алекс начал на левом фланге атаки в тройке Норма Ульмана вместе с Хоу. Он был форвардом-универсалом, попадавшим в сборную «Всех звёзд» как на позиции центра, так и левого крайнего. До него попасть в число лучших игроков по итогам сезона, играя на разных позициях, удавалось лишь Диту Клопперу и Сиду Абелю. В этом же сезоне Дельвеккио завоевал первый из своих трёх «Леди Бинг Трофи».  Всего в матчах всех звёзд Дельвеккио принимал участие 13 раз.  

Стабильные бомбардирские показатели, надёжная игра в плей-офф и автортет в раздевалке стали основным критерием при выборе нового капитана. В 1962 году Дельвеккио выбрали капитаном «Детройта». Этот пост он занимал больше 10 лет, до окончания своей карьеры хоккеиста. Алекс был очень популярен у своих товарищей, а прозвище «Толстяк» он получил за своё круглое лицо.

В сезоне 1968/69 тройка Хоу — Дельвеккио — Маховлич забила 118 шайб и побила рекорд установленный в 40-х монреальской «Панч-лайн» (Ударной тройки) — звена Тоу Блейк — Элмер Лэч — Морис Ришар.

Игровой спад Дельвеккио пришёлся на конец 1960-х. В начале сезона 1969/70, после первых 32 игр сезона в графе «голы» у капитана стоял «0». Это был самый долгий игровой кризис в его карьере. 

Памела Энн Элдред из Бирмингема, штат Мичиган, послала ему маленькую ювелирную иголку, которая была на ней, когда она выиграла титул «Мисс Америка». Алекс приладил украшение к своим подтяжкам и… стал забивать всем подряд. Накануне 1969 года, он забил две шайбы «Бостон Брюинз», а несколько дней спустя сделал хет-трик в матче против «Флайерз».

30 октября 1970 года Дельвеккио забил свой 400-й гол и превзошёл показатели Бобби Орра. Примечательно, что Дельвеккио ассистировал Хоу, когда тот забил 700-й гол в карьере, а следующий глевой пас Дельвеккио на Хоу принес Алексу 1000-е очко в карьере. Алекс стал третьим в истории НХЛ хоккеистом, набравшим 1000 очков, после Хоу и Жана Беливо.

Алекс Дельвеккио завершил карьеру игрока после окончания сезона 1973/74, получив «Приз Лестера Патрика». Отыграв за «Детройт» 24 года, Дельвеккио стал вторым после Хоу игроком, который провёл в одной команде более 20 лет.

Закончив карьеру игрока, Дельвеккио решил остаться в НХЛ несмотря на то, что его друг Горди пытался уговорить Алекса поиграть вместе с ним в «Хьюстон Аэроз» в ВХА. В НХЛ занял пост главного тренера «Ред Уингз» в ноябре 1973 года, сменив на должности Теда Гарвина. За четыре сезона его работы с 1973 по 1977 команда ни разу не пробилась в плей-офф, поэтому Алекса уволили. 

Тем не менее уже в сезоне 1976/77 Алекс Дельвеккио был избран в Зал хоккейной славы.

Достижения 

 За карьеру забросил 456 шайб и набрал 1,281 очко
 Кубок Стэнли — 1952, 1954 и 1955 гг.
 Финалист розыгрышей Кубка Стэнли — 1956, 1961, 1963, 1964 и 1966 гг
 Играл в матчах Всех звёзд НХЛ — 1953—1959, 1961—1965 и 1967 (13 раз, 6-й результат в истории).
 В матчах Всех звёзд НХЛ набрал 27очков (8-й результат в истории).
 Входил во второй состав Всех звёзд НХЛ —в 1953 (как центральный нападающий) и в 1959 (как левый крайний).
 Был капитаном команды в течение 12 лет, (больше, в истории «Детройта», только Стив Айзерман)
 Второй показатель в истории команды по количеству проведённых игр.
 Третий показатель в истории команды по количеству набраных очков, забиты шайб и голевых передач.

Награды 
 Леди Бинг Трофи — 1959, 1966, 1969 годы.
 Лестер Патрик Трофи — 1974 год.

Статистика 

 * Годы побед в кубке Стэнли

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами